Termin NU ima više značenja.
 Nunavut, kanadska provincija
 .nu, najviši Internet domen za Nijue